Duitse personen
Josef Klemann, apostolisch vicaris
Jürgen Klemann, CDU-politicus
Nederlandse personen
Monique Klemann, zangeres en actrice
Paul Klemann, schilder en fotograaf
Suzanne Klemann, zangeres (zus van Monique)